Дмитрий Михайлович Логинов () — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник.

Карьера 

Воспитанник хоккейной школы архангельского «Водника». Тренеры: А. Ф. Шпак (первый тренер), В. В. Меньшиков.

Проведя два первых сезона игровой карьеры в «Воднике» и не получая полноценной игровой практики, продолжил свои выступления в северодвинском «Севере», выступающем в Высшей лиге. С расформированием «Севера» в 2004 году, вернулся в «Водник», на тот момент базовый клуб сборной страны, с дальнейшим переходом в шведский клуб «Юсдаль», за который выступал в сезоне 2004/05. Выступая за «Юсдаль», помог команде выйти в высший дивизион чемпионата Швеции.

Вернувшись из Швеции, в 2005–2008 годах выступал в «Воднике», который после ухода ведущих игроков в московское «Динамо», делал ставку на молодых игроков.

В дальнейшем выступал за московское «Динамо», хабаровский «СКА-Нефтяник», красногорский «Зоркий», кемеровский «Кузбасс», казанское «Динамо», иркутскую «Байкал-Энергию», красноярский «Енисей».

В 2017—2019 годах вновь защищал цвета архангельского «Водника».

В 460 матчах чемпионата России забил 121 мяч, в 131 кубковой встрече забил 36 мячей.

В сезоне 2019/20 выступал за шведский клуб АИК, представляющий Элитсерию.

Сезон 2020/21 начал в клубе «Вестанфорс», представляющий второй дивизион чемпионата Швеции.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2009/10, 2015/16 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17  
 Обладатель Кубка России: 2013, 2015 
 Финалист Кубка России: 2000/01, 2010/11 
 Финалист Суперкубка России: 2013 (осень), 2016, 2017 (весна) 
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 2005  
 Финалист Кубка мира: 2009, 2013  
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна: 2010 
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2009.  
 Победитель международного турнира «ExTe Cup»: 2018 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2012 (в составе второй сборной России)

Статистика выступлений

Клубная 

Первый и юбилейные мячи

1 мяч забил в 20 игре 26 января 2003 года в ворота «Североникеля» на выезде на 83 минуте, «Север» выиграл 5:1. 
50 мяч забил в 175 игре 9 февраля 2010 года в ворота «Сибсельмаша» в домашней игре на 51 минуте с передачи Алексея Доровских, «Зоркий» выиграл 5:2. 
100 мяч забил в 366 игре 7 марта 2016 года в ворота «Старта» на выезде на 73 минуте с передачи Евгения Шадрина, «Байкал-Энергия» выиграла 7:1. 

На начало сезона 2021/2022 забивал мячи в ворота 22 команд

  1.Старт                = 12 мячей  8-12.Енисей         =  6
  2.Динамо М             = 11       13.СКА-Свердловск    =  5         
  3-4.Волга              = 10       14.Водник            =  4
  3-4.Кузбасс            = 10       15-18.Локомотив Ор   =  3                             
  5.Мурман               =  8       15-18.Байкал-Энергия =  3
  6-7.Ак Барс-Динамо     =  7       15-18.Маяк           =  3
  6-7.Сибсельмаш         =  7       15-18.Родина         =  3
  8-12.Строитель         =  6       19.Североникель      =  2
  8-12.Уральский трубник =  6       20-22.БСК            =  1
  8-12.Зоркий            =  6       20-22.Металлург Бр   =  1
  8-12.СКА-Нефтяник      =  6       20-22.Лесохимик      =  1

На начало сезона 2021/2022 количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 83 играх 
по 2 мяча забивал в 16 играх 
по 3 мяча забивал в 2 играх 
Свой 121 мяч забросил в 101 игре, в 359 играх мячей не забивал.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте КХМ «Динамо» (Москва)
 Профиль на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ АИК
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Вестанфорс»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Север»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Юсдаль»